Çanaqçı – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Çanaqçı – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Çanaqçı – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian